Contea di Harper o Harper County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Harper (Kansas)
 Contea di Harper (Oklahoma)